Экзамен (фильм, 2006) () – турецкая кинокомедия.
Экзамен (фильм, 2009) () – британский триллер.